Capablanca, bandoler català.
 El jugador d'escacs cubà José Raúl Capablanca.